Fafa steht für:
 Fafa (Ouham), einen Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Fafa (Südafrika), einen Fluss in Südafrika
 einen Roman von Ebou Dibba
 Fafa (Tongatapu), Insel im Königreich Tonga
 ein Lied des malischen Sängers und Gitarristen Vieux Farka Touré
 eine polynesische Knollenpflanze

Fafa ist der Name folgender Personen:
 Fafa Edrissa M’Bai (* 1942), gambischer Jurist und Politiker
 Fafa Monteco, Künstlername des französischen Musikers Fabrice Texier
 einer Figur in dem Anime DoReMi
 einer brasilianischen Sängerin, siehe Fafá de Belém

FAFA steht als Abkürzung für:
 Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe, siehe Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa